Superpuchar Polski 1987- trzecia (a druga odbyta) edycja Superpucharu Polski miała miejsce 2 sierpnia 1987 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Uczestniczył w nim: Mistrz Polski 1987- Górnik Zabrze i zdobywca Pucharu Polski 1987 – Śląsk Wrocław. Podobnie jak w 1983 zwyciężył zdobywca krajowego Pucharu. Drużyna Śląska, po dwóch bramkach głową Dariusza Marciniaka (23 i 55 minuta gry) pokonała Górnika 2:0 (1:0) i zdobyła jedyny w swoich dziejach piłkarski Superpuchar. Od tego momentu do roku 2001 (z przerwą w 1993) corocznie rozgrywano mecz o Superpuchar Polski. Patronat nad jego organizacją objęła fundacja Gloria Victis.

Superpuchar Polski w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1987 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Białymstoku